Masters of Chant Chapter IV é o quarto álbum de Gregorian, o quinto se considerar Sadisfaction.

Faixas 
 "The Gift" (Carsten Heusmann, Violeta)
 "Bridge over Troubled Water" (Paul Simon) (original por Simon and Garfunkel)
 "With or Without You" (U2) (original por U2)
 "Maid of Orleans" (Andy McCluskey) (original por Orchestral Manoeuvres in the Dark)
 "Angels" (Guy Chambers, Robbie Williams) (original por Robbie Williams)
 "Evening Falls" (Enya, Nicky Ryan) (original por Enya)
 "I'll Find My Way Home" (Jon Anderson, Vangelis) (original por Jon & Vangelis)
 "Imagine" (John Lennon) (original por John Lennon)
 "For No One" (John Lennon, Paul McCartney) (original por The Beatles)
 "Hide and Seek" (Howard Jones) (original por Howard Jones)
 "World" (Barry Gibb, Maurice Gibb, Robin Gibb) (original por Bee Gees)
 "High Hopes" (David Gilmour, Polly Samson) (original por Pink Floyd)
 "Clocks" (Guy Berryman, Jon Buckland, Will Champion, Chris Martin) (original por Coldplay)

Faixas Bônus 
 "The End of Days" (Jan-Eric Kohrs, Violeta)
 "Heaven Is a Place on Earth" (Rick Nowels, Ellen Shipley) (original por Belinda Carlisle)
 "Le Temps des Cathedrales" (Luc Plamondon, Riccardo Cocciante) (do musical de Notre Dame de Paris)

Álbuns de 2003
Álbuns de Gregorian
Álbuns produzidos pela Nemo Studio